Hakimi est un patronyme dérivé du prénom Hakim et notamment porté par :

 Achraf Hakimi (1998- ), footballeur international marocain ;
 Ali Hakimi (1976- ), athlète tunisien naturalisé suisse ;
 Ebrahim Hakimi (1871-1959), homme politique iranien ;
 Fardin Hakimi (1995- ), footballeur international afghan.

Références 

Patronyme arabe